A 2012-es WTCC kínai nagydíj volt a 2012-es túraautó-világbajnokság tizenegyedik fordulója. 2012. november 4-én rendezték meg a Shanghai International Circuit-en, Kínában.

Időmérő 

 Y – Yokohama bajnokság

Első futam 

 Y – Yokohama bajnokság

Második futam 

 Y – Yokohama bajnokság

További információk 
Hivatalos végeredmény

Kina
Kína sportélete